Federació Catalana de Dards, màxima institució reguladora dels dards a Catalunya
 Federació Catalana de Drogodependències, unió d'entitats de lluita contra la drogodependència a Catalunya
 FC Dallas, club de futbol de la ciutat de Dallas (Estats Units)